IHU sigle composé des trois lettres I, H et U, peut faire référence à :
 Indian Humanist Union (en français, Union humaniste indienne), une organisation humaniste indienne créée en 1960 par Narsingh Narain ;
 Institut hospitalo-universitaire, un établissement de formation et de recherche médicale français, associé à une université.